Glen Hanlon (né le  à Brandon au Manitoba) est un joueur de hockey sur glace professionnel ayant évolué au poste de gardien de but et devenu entraîneur.

Carrière 
En 1977, il fut à la fois repêché par les Aeros de Houston  à la  position du repêchage de l'AMH, et par les Canucks de Vancouver au  rang du repêchage de la LNH. Wayne Gretzky inscrivit son premier but dans la LNH en 1979 contre Hanlon. Il joua pour les Canucks, les Blues de Saint-Louis, les Rangers de New York et les Red Wings de Détroit au cours de sa carrière professionnelle dans la LNH. Il joua en junior chez les Wheat Kings de Brandon de la Ligue de hockey de l'Ouest et fit quelques arrêts dans la Ligue centrale de hockey, la Ligue américaine de hockey et la Ligue internationale de hockey.

Après sa carrière de joueur, il fut entraîneur-adjoint chez les Canucks de Vancouver et les Capitals de Washington. À titre d'entraîneur-chef, il dirigea les Pirates de Portland de la LAH et les Capitals de Washington. 

Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko l'embaucha comme entraîneur-chef de l'Équipe de Biélorussie de hockey sur glace pour le Championnat du monde de hockey sur glace 2005.

En 2008, il devient l'entraineur-chef du Jokerit Helsinki remplaçant ainsi Doug Shedden.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1973-1974 || Travellers de Brandon ||  || 20 ||  ||  ||  ||  || 64 || 3,63 ||  || 1 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Wheat Kings de Brandon ||  || 43 ||  ||  ||  ||  || 176 || 4,22 ||  || 0 || 6 || 5 ||  ||  || 284 || 29 || 6,13 ||  || 0 || 0
|-
| 1975-1976 || Wheat Kings de Brandon || WCHL || 64 ||  ||  ||  ||  || 234 || 3,99 ||  || 4 || 35 || 5 ||  ||  || 300 || 33 || 6,6 ||  || 0 || 0
|-
| 1976 || Bruins de New Westminster || CoupeMemorial || 4 || 2 || 1 || 0 || 179 || 10 || 3,35 ||  || 0 ||  || 4 || 2 || 1 || 179 || 10 || 3,35 ||  || 0 || 
|-
| 1976-1977 || Wheat Kings de Brandon || WCHL || 65 ||  ||  ||  ||  || 195 || 3,09 ||  || 4 || 8 || 16 ||  ||  || 913 || 53 || 3,48 ||  || 0 || 14
|-
| 1977-1978 || Canucks de Vancouver || LNH || 4 || 1 || 2 || 1 || 200 || 9 || 2,7 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Oilers de Tulsa || LCH || 53 || 25 || 23 || 3 ||  || 160 || 3,07 ||  || 3 || 30 || 2 || 1 || 1 || 120 || 5 || 2,5 ||  || 0 || 0
|-
| 1978-1979 || Canucks de Vancouver || LNH || 31 || 12 || 13 || 5 ||  || 94 || 3,1 ||  || 3 || 30 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Canucks de Vancouver || LNH || 57 || 17 || 29 || 10 ||  || 193 || 3,47 ||  || 0 || 43 || 2 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Canucks de Vancouver || LNH || 17 || 5 || 8 || 0 || 798 || 59 || 4,44 ||  || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Black Hawks de Dallas || LCH || 4 || 3 || 1 || 0 || 239 || 8 || 2,01 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Canucks de Vancouver || LNH || 28 || 8 || 14 || 5 ||  || 106 || 3,95 ||  || 1 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Blues de Saint-Louis || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 76 || 8 || 6,32 ||  || 0 || 0 || 3 || 0 || 2 || 109 || 9 || 4,97 || 84,5 || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Blues de Saint-Louis || LNH || 14 || 3 || 8 || 1 || 671 || 50 || 4,47 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Rangers de New York || LNH || 21 || 9 || 10 || 1 ||  || 67 || 3,43 || 89,4 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 || 89,4 || 0 || 14
|-
| 1983-1984 || Rangers de New York || LNH || 50 || 28 || 14 || 4 ||  || 166 || 3,51 || 89 || 1 || 30 || 5 || 2 || 3 || 308 || 13 || 2,53 || 92,2 || 1 || 6
|-
| 1984-1985 || Rangers de New York || LNH || 44 || 14 || 20 || 7 ||  || 175 || 4,18 || 87,8 || 0 || 4 || 3 || 0 || 3 || 167 || 14 || 5,02 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Rangers de New York || LNH || 23 || 5 || 12 || 1 ||  || 65 || 3,33 || 89,3 || 0 || 4 || 3 || 0 || 0 || 74 || 6 || 4,89 || 81,2 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 10 || 5 || 4 || 1 || 605 || 33 || 3,27 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Nighthawks de New Haven || LAH || 5 || 3 || 2 || 0 || 279 || 22 || 4,73 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 11 || 16 || 5 ||  || 104 || 3,18 || 89,3 || 1 || 20 || 8 || 5 || 2 || 464 || 13 || 1,68 || 94,3 || 2 || 2
|-
| 1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 22 || 17 || 5 ||  || 141 || 3,23 || 89,1 || 4 || 30 || 8 || 4 || 3 || 431 || 22 || 3,07 || 87,1 || 1 || 16
|-
| 1988-1989 || Red Wings de Détroit || LNH || 39 || 13 || 14 || 8 ||  || 124 || 3,56 || 88,2 || 1 || 12 || 2 || 0 || 1 || 78 || 7 || 5,35 || 85,1 || 0 || 0
|-
| 1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH || 45 || 15 || 18 || 5 ||  || 154 || 4,03 || 86,7 || 1 || 24 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Red Wings de Détroit || LNH || 19 || 4 || 6 || 3 || 862 || 46 || 3,2 || 89,5 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Gulls de San Diego || LIH || 11 || 6 || 4 || 0 || 603 || 39 || 3,88 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 477 || 167 || 202 || 61 ||  || 1561 || 3,6 || 85 || 13 || 237 || 35 || 11 || 15 ||  || 92 || 3,15 || 89,4 || 4 || 38

Entraîneur 

| 1999-2000 || Pirates de Portland || LAH || 80 || 46 || 23 || 10 || 1 || Éliminés au  tour
|-
| 2000-2001 || Pirates de Portland || LAH || 80 || 34 || 40 || 4 || 2 || Éliminés au  tour
|-
| 2001-2002 || Pirates de Portland || LAH || 80 || 30 || 31 || 15 || 4 || Non qualifiés
|-
| 2003-2004 || Capitals de Washington || LNH || 54 || 15 || 30 || 9 || 0 || Non qualifiés
|-
| 2005-2006 || Capitals de Washington || LNH || 82 || 29 || 41 || 0 || 12 || Non qualifiés
|-
| 2006-2007 || Capitals de Washington || LNH || 82 || 28 || 40 || 0 || 14 || Non qualifiés
|-
| 2007-2008 || Capitals de Washington || LNH || 21 || 6 || 14 || 1 || 0 || Remplacé en cours de saison
|-
| 2009-2010 || HK Dinamo Minsk || KHL ||  ||  ||  ||  ||  || Remplacé en cours de saison

Références 

Naissance en février 1957
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Choix de repêchage des Aeros de Houston
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Black Hawks de Dallas
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Capitals de Washington
Entraîneur des Pirates de Portland
Gagnant du trophée Louis-A.-R.-Pieri
Naissance à Brandon (Manitoba)